Válka policajtů může být:

 policejní násilný spor

v kultuře
 Válka policajtů (film, 1979) – francouzský film z roku 1979
 Válka policajtů (film, 2001) – britský film z roku 2001
 Válka policajtů (film, 2004) – francouzský film z roku 2004